Графство Рестигуш расположено на севере канадской провинции Нью-Брансуик. По данным переписи 2006 года численность населения графства составляет 33 834 человек . 

Графство основано в 1837 году как часть графства Глостер и получило название от реки Рестигуш, которая протекает по его территории.

Населённые пункты и приходы 
Вся территория графства включает в себя три города, семь деревень, восемь приходов и две индейские резервации .

Примечания 

Графства Нью-Брансуика